Мъжкият национален отбор по волейбол на Чехия е един от най-добрите волейболни отбори в Европа и света. След години на успехи като Чехословакия днес отбора на Чехия се представя все по-добре на всички международни форуми по волейбол.

Олимпийски игри 

Чехия
Спорт в Чехия